Fradet est un patronyme porté notamment par :
 Emilie et Gabriel Fradet, Justes parmi les nations ;
 Éric Fradet (né en 1959), parachutiste sportif Français ;
 Pierre Fradet (1833-1910), homme politique québécois, député ; 
 Roger Fradet, acteur Français.

Liens externes